Пфаффенхофен-ан-дер-Рот () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Расположен на реке Рот. Подчиняется административному округу Швабия. Входит в состав района Ной-Ульм.  Население составляет 6965 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 42,66 км². Официальный код  —  09 7 75 143.

Коммуна подразделяется на 12 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии
Район Ной-Ульм